Дейна Эванс:
 Эванс, Дейна (род. 1998) — американская баскетболистка.
 Эванс, Дейна (1874—1924) — американский спортсмен, тренер и спортивный администратор.